Název Chalupy má více sídel:

 Sídla v Česku
 Chalupy (Lesná), osada, část obce Lesná v okrese Třebíč
 Chalupy (Všeruby), část obce Všeruby v okrese Domažlice
 Chalupy (Zemětice), část obce Zemětice v okrese Plzeň-jih
 České Chalupy, část obce Nová Ves v okrese Český Krumlov
 Nové Chalupy (Kdyně), část města Kdyně v okrese Domažlice
 Nové Chalupy (Nová Pec), část obce Nová Pec v okrese Prachatice
 Rakovické Chalupy, část města Mirotice v okrese Písek
 Sekerské Chalupy, část obce Stará Voda v okrese Cheb
 Šímovy Chalupy, část obce Malá Úpa v okrese Trutnov
 Žďárské Chalupy, část obce Žďár v okrese Písek

 Sídla s podobným názvem mimo Česko
 Chałupy (Polsko), část města Władysławowo